MacInnes ist der Familienname folgender Personen:

 Alan D. MacInnes, amerikanischer Jurist
 Helen MacInnes  (1907–1985), amerikanische Autorin
 Hamish MacInnes (1930–2020), schottischer Bergsteiger
 Jacqueline MacInnes Wood (* 1987), kanadische Schauspielerin 
 John J. MacInnes (* 1925), kanadischer Sportler
 Kathleen MacInnes (* 1969), schottische Sängerin, Fernsehmoderatorin und Filmschauspielerin
 Keith Gordon MacInnes (* 1935), britischer Diplomat
 Tom MacInnes  (1867–1951), kanadischer Autor
 Wesley MacInnes (* 1988), kanadischer Schauspieler und Sänger

MacInnes ist Teil folgender Firmierungen:
 MacInnes Brothers, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 McInnes